Le Tronchet kan syfta på:
 Le Tronchet, Ille-et-Vilaine
 Le Tronchet, Sarthe